Грейсер, Грейзер () — немецкая и еврейская фамилия. Грейсер на идише означает высокий человек.

Известные носители

Л 
 Грейсер, Людмила Мироновна (род. 1940) — советская, украинская и российская художница, акварелист.

П 
 Грейсер, Павел Павлович (род. 1942) — советский, украинский и российский живописец, педагог.

См. также 
 Грейзер
 Грезер